Rob de Vries (acteur), Nederlands acteur en verzetsstrijder
 Rob de Vries (basketbal), Nederlands basketbalcoach
 Rob de Vries (voetballer, 1943), Nederlands voetballer bij o.a. Blauw-Wit, Telstar en Pittsburgh Phantoms 
 Rob de Vries (voetballer, 1944), Nederlands voetballer bij ZFC